Cameo (o cammeo) – breve e speciale apparizione cinematografica o teatrale
 Cameo – azienda alimentare, divisione italiana della società per azioni tedesca Gruppo Dr. Oetker
 Cameo – gruppo musicale statunitense formatosi a New York nei primi anni Settanta
 Cameo – album del 1973 della cantante britannica Dusty Springfield
 Cammeo (o cameo) – gioiello realizzato attraverso l'incisione di una pietra stratificata o di una conchiglia
 Cammeo – cognome ebraico italiano

Altri progetti